

Personnalités 

  (1770-1839), homme d'affaires et homme politique britannique, membre du Parlement ;
 Kate Maberly (née en 1982), actrice et réalisatrice britannique ;
 Polly Maberly (née en 1976), actrice anglaise ;
  (1798-1885), officier et homme politique britannique, membre du Parlement.

Lieux 

 Maberly, municipalité canadienne sur l'île de Terre-Neuve.

Entreprises 
 Thrupp & Maberly, entreprise britannique de carrosserie.